Биз (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Сен-Лоран-де-Нест. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65093.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 105 км юго-западнее Тулузы, в 39 км к юго-востоку от Тарба.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 217 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 121 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 82 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 67,8 %, в 1999 году было 61,2 %). Из 82 активных жителей работали 76 человек (43 мужчины и 33 женщины), безработных было 6 (2 мужчина и 4 женщины). Среди 39 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дольмен (эпоха неолита). Исторический памятник с 1900 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи